Примера дивисьон 1966/1967 ()  — 24-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1966/1967
Мексика
Мексика
1966 год в Мексике
1967 год в Мексике